Gamba est un terme qui ne doit pas être confondu avec  (ce dernier portant un « s » final obligatoire). Gamba peut faire référence à :

Patronymes 
 Bartolommeo Gamba (1766-1841), bibliographe italien ;
 Enrico Gamba (1831-1883), peintre italien ;
 Ezio Gamba (1958-), judoka italien ;
 Giuliana Gamba (1953-), réalisatrice italienne ;
 Giuseppe Gamba (1870-1929), cardinal italien ;
 Irene Gamba (1957-), mathématicienne argentino–américaine ;
 Marina Gamba (vers 1570-1632), mère des enfants illégitimes de Galileo Galilei ;
 Piero Gamba (1936-2022), chef d'orchestre et pianiste italien ;
 Pietro Gamba (1925-2008), dessinateur italien de bandes dessinées ;
 Rumon Gamba (1972-), chef d'orchestre anglais d'origine italienne ;
 Sandro Gamba (1932-), joueur et entraîneur italien de basket-ball.

Nom composé 
 Alexandre Gamba de Preydour (1846-1933), peintre français ;
 Adrien Gamba-Gontard, acteur français.

Toponymes 
 Gamba, ville du Gabon ;
 Château Gamba, château italien du début du XXe siècle.
 Xian de Gamba, district administratif de la région autonome du Tibet en Chine.

Divers 
 Gamba Osaka, club japonais de football.

Voir aussi 
 La Gamba, village du Costa Rica ;
 Laurent La Gamba (1967-), artiste et photographe conceptuel français.

Homonymie de patronyme